Miejscowości w USA:
 Graceville – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Jackson
 Graceville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
Gminy w USA:
 Graceville (ang. Graceville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone